Евре́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, адміністративний центр департаменту Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на захід від Парижа, 50 км на південь від Руана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 21585 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 47916,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Жозеф Мендеш (*1991) — гвінеябісайський футболіст, нападник.

Галерея зображень

Відомі уродженці 
 Нікола де Бонвіль (1760—1828) — французький поет, публіцист, видавець і політичний діяч.

Посилання 

 Мерія муніципалітету Евре 
 Сайт агломераційного об'єднання Евре
 [ Розташування муніципалітету Евре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Ер
Ер (департамент)